La Boissière, település Franciaországban, Calvados megyében
La Boissière, település Franciaországban, Eure megyében
La Boissière, település Franciaországban, Hérault megyében
La Boissière, település Franciaországban, Jura megyében
La Boissière, település Franciaországban, Mayenne megyében
La Boissière-sur-Èvre, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
La Boissière-École, település Franciaországban, Yvelines megyében
La Boissière-de-Montaigu, település Franciaországban, Vendée megyében
La Boissière-d’Ans, település Franciaországban, Dordogne megyében
La Boissière-des-Landes, település Franciaországban, Vendée megyében